Маса може да се отнася за:

 маса – множество, тълпа, народ (маса хора, членска маса)
 маса – количество от някакво вещество (какаова маса, мускулна маса, въздушна маса)
 Маса (мебел)
 Маса (величина) – физична величина
 Маса (електричество)
 Маса (съзвездие)
 Маса (език) – езикът на народа маса

Географски места

Италия 
 Няколко населени места Маса (Massa)
 Маса – град и община, регион Тоскана
 Маса д'Албе – село и община, провинция Акуила, регион Абруцо
 Маса ди Сома – градче и община, провинция Неапол, регион Кампания.
 Маса Ломбарда – град и община, провинция Равена, регион Емилия-Романя.
 Маса Лубренсе – град и община, провинция Неапол, регион Кампания
 Маса Маритима – градче и община, провинция Гросето, регион Тоскана
 Маса Мартана – малко градче и община, провинция Перуджа, регион Умбрия
 Маса Фермана – село и община, провинция Фермо, регион Марке
 Ла маса – местно наименование на градчето Кастелмаса

 Други
 Маса и Карара – провинция, регион Тоскана
 Маса и Коциле – община в провинция Пистоя, регион Тоскана
 Херцогство Маса и Карара

Мароко 
 Сус - Маса - Драа – регион
 Сус – Маса (парк)

Хора 
 Фелипе Маса – автомобилен състезател
 Бебий Маса - древноримски политик

Спорт 
 Критична маса (колоездене)
 Тенис на маса
 Футбол на маса
 Шахматна маса
 Билярдна маса

Друго 
 Виртуална маса
 Парична маса
 Кръгла маса
 Атомна маса
 Моларна маса
 Молекулна маса
 Масово число
 Център на масата
 Слънчева маса
 Маса на наблюдаемата вселена
 Критична маса
 Маса на секундния залп

Вижте също 
 Мас (пояснение)
 Масаи